Die 11. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1960 in Tolosa, Spanien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1960
Radsportveranstaltung 1960
Radsportwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland
Tolosa (Baskenland)
Sport (Provinz Gipuzkoa)